Saint-Martin-des-Champs (Cher)
 Saint-Martin-des-Champs (Finistère)
 Saint-Martin-des-Champs (Manche)
 Saint-Martin-des-Champs (Seine-et-Marne)
 Saint-Martin-des-Champs (Yonne)
 Saint-Martin-des-Champs (Yvelines)

Daarnaast:
Abdij Saint-Martin-des-Champs (abdij) (in Parijs)
kerk Saint Martin-in-the-Fields (Londen)